ANK3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 4 377 амінокислот, а молекулярна маса — 480 410.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, клітинних контактах, клітинних відростках, лізосомі, апараті гольджі, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Цитоскелет
Мембранні білки